«Фи́шер», или катало́г почтовых марок Польши (), — основанное в 1995 году ежегодное печатное издание в форме каталога почтовых марок, эмитированных в Польше или имеющих отношение к ней. В 2016 году было опубликовано 21-е издание каталога.

Цель каталога — описание почтовых марок, изданных почтовыми администрациями на территории Польши, а также оценка их стоимости на филателистическом рынке.

Издатель 
Каталог издаётся в Польше фирмой Анджея Фишера, которая располагается в Бытоме по адресу:
Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Fischer, Rynek 11, 41-902 Bytom.
Редакторами и издателями каталога являются:
 Анджей Фишер (Andrzej Fischer),
 Станислав Стыла (Stanisław Styła; до 4-издания каталога 1999 года),
 Ежи Валёха (Jerzy Walocha; с 4-издания каталога 1999 года) и др.

Описание 
Каталог выходит ежегодно в двух томах (том I и том II). Иллюстрации всех почтовых марок приведены в полном цвете. Стоимость отдельных марок указывается в польской валюте. Во введении есть разделы на польском, немецком и английском языках.

Содержание 
Каталог охватывает все аспекты польской филателии и достаточно полно освещает следующие категории:

Экспертиза 
В каталоге указан ряд экспертов, которые осуществляют филателистическую экспертизу и могут устанавливать подлинность редких польских марок. Эти эксперты перечислены в разделе .

Конкуренты каталога 
До конца 1980-х годов соперником «Фишера» был  (или просто ), издававшийся агентством  в Варшаве. Потом он разросся и стал специализированным четырёхтомником. В связи с этим он на какое-то время избавился от слова «Popularni» и выходил просто под именем «Katalog». В настоящее время это . Его издателем является  в Варшаве. Третий конкурирующий с «Фишером» каталог — государственный , издающийся национальной почтовой службой Poczta Polska. Выпускаются и другие каталоги польских марок.

Примечания

См. также

Ссылки 

 .
 
 Stamp Encyclopaedia Poland 

Каталоги почтовых марок
Издатели Польши
Издательства Польши
Почтовые марки Польши